Karl Joseph von Österreich bezeichnet folgende Personen:

*Karl Joseph von Österreich (1590–1624), Hoch- und Deutschmeister, Fürstbischof von Breslau, Bischof von Brixen, siehe Karl von Österreich (1590–1624)
 Karl Joseph von Österreich (1649–1664), Hoch- und Deutschmeister, Bischof von Olmütz, Fürstbischof von Passau und Breslau
 Karl Joseph von Österreich (1745–1761), (Titular-)Erzherzog von Österreich, Prinz von Ungarn und Böhmen